Зет може да се отнася за:

 зет – съпругът на дъщерята, внучката, сестрата
 Зет – в древногръцката митология:
 син на бога на северния вятър Борей и съпругата му Орития. Брат на Калаид, Клеопатра (жената на Финей) и Хиона. Зет и Калаид са наричани Бореади (синовете на Борей). Зет участвал заедно в брат си Калаид в похода на аргонавтите и там загинали.
 брат на Амфион

Източници 

Древногръцки герои
Царе на Тива